Oxenstiernska huset kan syfta på:

 Oxenstiernska huset – en flygelbyggnad till ett ursprungligen planerat palats vid Storkyrkobrinken i Stockholm, se Axel Oxenstiernas palats
 Oxenstiernska huset, Uppsala – en byggnad i Uppsala som inhyser Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet